Шиловское — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Шиловское — деревня в Ковровском районе Владимирской области.
 Шиловское — деревня в Даниловском районе Ярославской области.

Украина 
 Шиловское — село, Пустовойтовский сельский совет, Роменский район, Сумская область